Olgiate bezeichnet folgende Gemeinden in der italienischen Region Lombardei:

 Olgiate Comasco, Provinz Como
 Olgiate Molgora, Provinz Lecco
 Olgiate Olona, Provinz Varese